Чемпионат мира по хоккею с мячом среди молодёжных команд 1992
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1992
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1992
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1992 (женщины)